

Università 
 Specializzazione –  qualifica universitaria post laurea di area medica che forma lo specialista 
 Specializzazione –  qualifica universitaria post laurea di area veterinaria che forma lo specialista 
 Specializzazione –  qualifica universitaria post laurea di area dei beni culturali che forma lo specialista 
 Specializzazione –  qualifica universitaria post laurea di area psicologica che forma lo specialista 
 Specializzazione –  qualifica universitaria post laurea di area delle professioni legali che forma lo specialista

Esercito 

 Specializzazione – nell'esercito, brevetto che permette di svolgere attività da operatore specializzato

Pagine correlate 

 Specialità